Сесілія Фрейре (;  17 листопада 1981, Мадрид, Іспанія) — іспанська акторка кіно і телебачення.

Біографія 
Сесілія Фрейре народилася 17 листопада 1981 року у Мадриді.

Фільмографія

Примітки

Посилання 
Акторки
Іспанські акторки
Уродженці Мадрида
Акторки XXI століття